Persones:
 Sant Estanislau de Cracòvia, bisbe de Cracòvia, mort al .
 Sant Estanislau de Kazimierz, canonge polonès del .
 Sant Estanislau Kostka, jesuïta del .
 Beat Estanislau Papczyński, sacerdot del , fundador dels Clergues Marians.
 Pare Estanislau Maria Llopart, monjo i ermità de Montserrat.